Institut Flamenc de Biotecnologia (del seu nom en neerlandès Vlaams Instituut voor Biotechnologie), centre de recerca en biotecnologia de Bèlgica
 Oflag VI-B, camp de presoners de guerra d'Alemanya durant la Segona Guerra Mundial
 Véhicule d'Intervention sur Base, vehicle de combat d'infanteria variant del Véhicule de l'Avant Blindé francès
 Fitxa de dades de seguretat (del seu nom en neerlandès VeiligheidsInformatieBlad), document que dóna les dades d'una substància per a seguretat química
 VIB també és el codi de l'UCI del VIB Sports, equip ciclista professional de Bahrain
 Grup VIB també és una denominació obsoleta del grup 6 de la taula periòdica
 Classe VIb també és la classificació CEMT de les barcasses empeses 2 x 2
 vib. també és l'abreviatura del vibràfon, instrument de percussió